Liste des 292 communes de la province de Saragosse, dans la communauté autonome d'Aragon (Espagne).

Saragosse